Mistrzostwa Azji w zapasach organizuje Azjatycka Federacja Zapasów – AAWC.

Turniej mężczyzn rozgrywany jest od 1979 a turniej kobiet od 1996 roku.

Edycje zawodów

Łącznie medale w latach: 1979–2022

Bibliografia